Goodridge steht für:

 Goodridge (Minnesota), Stadt im Pennington County, Minnesota

Goodridge ist der Familienname folgender Personen:

 Augustus Goodridge (1839–1920), kanadischer Unternehmer und Premierminister der Kronkolonie Neufundland
 Gary Goodridge (* 1966), trinidadischer Kickboxer und Mixed-Martial-Arts-Kämpfer
 John Goodridge (1808–1865), britischer Schiffsarzt
 Sarah Goodridge (1788–1853), US-amerikanische Malerin